Hippopodiidae är en familj av nässeldjur som beskrevs av Rudolf Albert von Kölliker 1853. Hippopodiidae ingår i ordningen Siphonophora, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hippopodiidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Hippopodiidae